Miejscowości i gminy w Rumunii
 Ionești – wieś w okręgu Arad, w gminie Hălmagiu
 Ionești – wieś w okręgu Braiła, w gminie Cireșu
 Ionești – wieś w okręgu Braszów, w gminie Cața
 Ionești – wieś w okręgu Gorj, w gminie Ionești
 Ionești – gmina w okręgu Gorj